Toto je seznam obcí v departementu Ardensko ve Francii, jichž je celkem 455:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Ardensko